Пике́т ( «кол») может означать:
 Пикет — застава, полевой караул в европейских и русской армиях до XIX века включительно, а также небольшая группа людей, охраняющих что-либо; патруль бастующих в районе забастовки; дозор.
 Пикет — небольшая группа людей, собравшаяся для выражения какого-либо протеста.
 Пикет — точка на местности, отмеченная забитым в землю колышком, а также сам колышек, накерненная точка или засечка напильником на металлических конструкциях, точка обозначенная несмываемой краской, маркером на любых конструкциях (бетонные, металлические, конструкции и изделия в полимерной изоляции, или с полимерным покрытием). Применяется в геодезических изысканиях при нивелировании местности.
 Пикет — точка разметки расстояний на железнодорожных линиях на местности с шагом в 100 м.
 Пикет — точка разметки расстояния на автомобильных дорогах на местности с шагом в 100 м.
 Пикет — точка разметки расстояния, в геодезии на линейных объектах (автодорога, железная дорога, трасса газопровода, нефтепровода, ЛЭП и т. д.), с шагом в 100 м. Бывают «рубленые пикеты», где шаг отличен от 100 м, например, на кривых.
 Пикет — старинная карточная игра.
 Пикет — фигура в шахматах Тамерлана.
 Пикет — традиционный южноевропейский слабоалкогольный напиток, изготавливаемый путем дображивания мезги, как правило, темных сортов винограда после добавления небольшого количества воды. Одна из разновидностей т.н. «вторичного вина».

Топоним 
 Пикет — гора в Пятигорске.
 Пикет — прежнее название села Бекет в Шетском районе Карагандинской области.

Персоналии 
Также «Пикет» — вариант написания фамилий персоналий:
 Пикет, Йерун () — гроссмейстер, четырёхкратный чемпион Нидерландов по шахматам.
 Пикетт, Уилсон () — американский музыкант.
 Пике, Нельсон () — Нельсон Пике-старший, бразильский автогонщик.
 Пике, Нельсон Анжело () — Нельсон (Нельсиньо) Пике-младший, бразильский автогонщик.